Toponímia:
 Fletcher (Carolina del Nord)
 Fletcher (Ohio)
 Fletcher (Oklahoma)
 Fletcher (Vermont)
 Personatges:
 Darren Fletcher (Dalkeith, Escòcia, 1984), futbolista escocès
 Eric Fletcher Waters (1913−1944), pare de Roger Waters
 Frank Jack Fletcher (1885−1973), almirall de la Marina dels Estats Units
 Jessica Fletcher, personatge de ficció de la sèrie "S'ha escrit un crim" interpretat per l'actriu Angela Lansbury
 Jillian Fletcher (1980), lluitadora professional estatunidenca
 Louise Fletcher (1934, Birmingham, Alabama), actriu estatunidenca
 Mundungus Fletcher, personatge de ficció de la saga Harry Potter
 John Fletcher (1579−1625), dramaturg anglès
 Miscel·lània:
 The Fletcher Memorial Home, tema del grup britànic de rock progressiu Pink Floyd
 Fletcher School of Law and Diplomacy, universitat dels Estats Units